|}

Der Ramal da Ponte Nova ist eine historische Eisenbahnstrecke im Bundesstaat Minas Gerais in Brasilien. Er wurde als Anschlussgleis zur Bahnlinie EFCB - Linha do Centro für Estrada de Ferro Central do Brasil gebaut.

Geschichte 

Der Gleisanschluss von Ponte Nova wurde in den Jahren 1887 bis 1888 von der Bahnstation Burnier bis Ouro Preto (der damaligen Provinzhauptstadt) gebaut. Erst später in den Jahren 1914 bis 1926 wurde die Bahnstrecke bis zum Ort Ponte Nova verlängert. Bis in die 1980 gab es gemischte Güter- und Personenzüge dorthin. Inzwischen wurde dieser Gleisanschluss allerdings völlig stillgelegt.

Weblinks 
 Historische Karte des Ramal de Jacutinga
 Eisenbahnstationen in Brasilien

Bahnstrecke in Brasilien
Verkehr (Minas Gerais)